Ermentruda (filla de Lluís el Tartamut)
 Ermentruda d'Orleans, filla d'Eudes d'Orleans (825 - 869) i esposa de Carles II el Calb (846) amb el que va tenir a Lluís II el Tartamut;